Turner, employé seul, fait le plus souvent référence à Joseph Mallord William Turner (1775-1851), peintre, aquarelliste et graveur britannique.

Origine et signification 
Turner est un nom d'origine anglaise qui désigne le tourneur : surnom de métier devenu patronyme. Le nom dérive du vieux français tornier et du latin  qui signifie tour. C'est le  nom le plus populaire aux États-Unis et le  nom le plus courant en Angleterre.

Sciences et techniques 
 En médecine, le syndrome de Turner, nommé d'après le médecin américain Henri Turner, est une maladie chromosomique touchant les sujets de sexe féminin.

Culture et société

Cinéma 
 Mr. Turner est un film britannique écrit et réalisé par Mike Leigh, sorti en 2014.
 Dale Turner, saxophoniste, est un personnage du film Autour de minuit de Bertrand Tavernier.
 Will Turner (ou William Turner) est un personnage de la série de films Pirates des Caraïbes, réalisés par Gore Verbinski.

Littérature 
 Les Carnets de Turner (The Turner Diaries) est un roman américain sulfureux (« suprématiste Blanc »), écrit par William Pierce mais publié, en 1978, sous le pseudonyme d'« Andrew Macdonald », et qui, en France, est resté interdit de vente et de diffusion jusqu'en septembre 2002.

Nom de famille 

 Adair Turner (né en 1955), homme d'affaires britannique ;
 Afida Turner (née en 1976), chanteuse française ;
 Aiden Turner (né en 1977), acteur américain ;
 Alex Turner (né en 1986), leader du groupe rock Arctic Monkeys ;
 Alfred Turner (1874-1940), sculpteur anglais ;
 Amy Turner :
 Amy Turner (née en 1984), joueuse australienne de rugby à XV ;
 Amy Turner (née en 1984), joueuse anglaise de rugby à XV ;
  (née en 1991), joueuse anglaise de football ;
 Andy Turner :
Andy Turner (né en 1963), arbitre sud-africain de rugby à XV ;
Andy Turner (né en 1980), athlète britannique spécialiste du 110 mètres haies ;
 Ariel Turner (née en 1991), joueuse de volley-ball américaine ;
 Ben Turner :
 Ben Turner (né en 1942), homme politique anglais ;
 Ben Turner (né en 1980), acteur britannique ;
 Ben Turner (né en 1988), footballeur anglais ;
 Ben Turner (né en 1999), cycliste anglais ;
 Big Joe Turner (1911-1985), chanteur de blues américain ;
  (1925-2020), botaniste américain dont l’abréviation botanique standard est B.L.Turner ;
 Brad Turner :
 Brad Turner (19?-), réalisateur et producteur canadien ;  
  (né en 1967), musicien canadien ;
 Callum Turner (né en 1990), acteur britannique ;
 Camille Turner (né en 1960), artiste multidisciplinaire, conservatrice et éducatrice canadienne ;
 Carl Turner :
Carl Turner, DJ du groupe britannique Bizarre Inc. ;
Carl Turner, personnage de la série américaine Cheyenne ;
Carl Turner, personnage du film américain Le Culte du cobra ;
Carl Turner, personnage du feuilleton américain Flamingo Road ;
 Charles Turner :
Charles Henry Turner (1867-1923), zoologiste américain ;
Charles Turner (1666 -1738), avocat et homme politique britannique ;
Charles Turner Warren (1762-1823), graveur britannique ;
Charles Turner (1774-1857), graveur britannique ;
Charles Tennyson Turner (1808-1879), poète britannique ;
Charles Turner Joy (1895-1956), officier de marine américain ;
Charles Edward Turner (1945-1997), botaniste américain ;
 D.M. Turner (1962-1996), explorateur des mondes psychédéliques ;
 David Turner (1923-2015), champion olympique d'aviron américain ;
 David G. Turner (né en 1945), astronome et professeur universitaire canadien ;
 Dawson Turner (1775-1858), botaniste britannique dont l’abréviation botanique standard est Turner ;
 Dawson Turner (1846-1909), joueur international anglais de rugby à XV ;
 Dumitrița Turner (née en 1964), gymnaste artistique roumaine ;
 Emma Louisa Turner (1867-1940), ornithologue et photographe britannique dont l’abréviation est E.L.Turner ; 
 Eugene Turner (1920-2010), patineur artistique américain ;
 Evan Turner (né en 1988), joueur de basket-ball américain ;
 Florence Turner (1885-1946), actrice américaine ;
 Frederick Jackson Turner (1861-1932), historien américain ;
 Geills Turner (née en 1937), Première dame du Canada
 George Grey-Turner (1877-19515), chirurgien britannique ;
 George Turner (1841-1910), peintre britannique ;
 George Turner (1851-1916), homme politique australien ;
 George Turner (1855-1941), joueur international écossais de rugby à XV ;
 Grant Turner (1958-2023), footballeur puis entraîneur néo-zélandais ;
 Guinevere Turner (née en 1968), actrice et scénariste américaine ;
 Harald Turner (1891-1946), criminel de guerre nazi ;
 Hayden Turner (né en 1966), présentateur sur le National Geographic Channel australien ;
 Henri Turner (1892-1979), médecin américain ayant décrit le syndrome de Turner ;
 Henry John Cecil Turner (1850 - av. 1900), joueur anglais de rugby ;
 Iain Turner (né en 1986), joueur de football écossais ;
 Ian Turner (1925-2010), champion olympique d'aviron américain ;
 Ike Turner (1931-2007), musicien de blues américain ;
 , page d'homonymie ;
 Jann Turner (née en 1964), scénariste, réalisatrice de cinéma et de télévision et romancière sud-africaine ;
 Jeff Turner (né en 1962), joueur de basket-ball américain ;
 Jessica Turner (née en 1995), athlète britannique ;
 Joe Turner (1907-1990), pianiste de jazz américain ;
 John Turner :
 John Herbert Turner (1834-1923), Premier ministre de la Colombie-Britannique ;
 John Turner (1865-1934), anarchiste et syndicaliste britannique ;
 John Turner (1929-2020), Premier ministre du Canada ;
 John Turner (né en 1967), joueur de basket-ball américain ;
 John C. Turner (1947- 2011), psychologue social britannique ;
 Joseph Mallord William Turner (1775-1851), peintre britannique ;
 Josiah Turner (né en 1992), joueur de basket-ball américain ;
 Joshua Lee Turner (1992-), auteur-compositeur-interprète américain ;
 Karl Turner :
 (né en 1942), homme d'affaires et politique américain du Maine ;
Karl Turner (né en 1972), homme politique travailliste britannique ;
 (né en 1987), joueur de cricket anglais ;
 Kathleen Turner (née en 1954), actrice américaine ;
  (né en 1985), chanteuse, danseuse et réalisatrice artistique canadienne ;
 Lana Turner (1921-1995), actrice américaine ;
 Mark Turner (né en 1965), saxophoniste américain de jazz ;
 Marguerite Turner (1863-1936), peintre française ;
 Mary Elizabeth Turner Salter (1858-1936), soprano et compositrice américaine ;
 Matt Turner (1994-), joueur international américain de soccer ;
 Michael Turner :
 Michael S. Turner (né en 1949), cosmologiste américain ;
 Michael R. Turner (né en 1960), homme politique américain ;
 Michael Turner (1971-2008), dessinateur américain ;
 Michael Turner (né en 1982), joueur américain de football américain ;
 Michael Turner (né en 1983), footballeur anglais ;
 Minnie Turner (1866-1948), suffragiste britannique ;
 Mike Turner (né en 1960), homme politique américain ;
 Myles Turner (né en 1996), joueur de basket-ball américain ;
 Nat Turner (1800-1831), esclave afro-américain ;
 Nik Turner (1940-2022), musicien, chanteur et compositeur britannique ;
 Paul Turner :
Paul Turner (1945-2019), réalisateur et scénariste britannique ;
Paul Turner (né en 1968), bassiste anglais ;
 (né en 1960), joueur gallois de rugby puis entraîneur ;
 Pete Turner (1934-2017), photographe américain ;
 Richmond K. Turner (1885-1961), amiral américain de la Seconde Guerre mondiale ;
 Roger Turner (1901-1993), patineur artistique américain ;
 Ron Turner (1922-1998), dessinateur de bande dessinée britannique ;
 Roscoe Turner (1895-1970), aviateur américain ;
 Sharon Turner, (1768-1847), écrivain anglais ;
 Stansfield Turner (1923-2018), amiral et haut fonctionnaire américain ;
 Ted Turner (né en 1938), dirigeant audiovisuel américain, fondateur de CNN ;
 Anna Mae Bullock, dite Tina Turner (née en 1939), chanteuse d'origine américaine, naturalisée suisse en 2013 ; 
 Tyrin Turner (né en 1971), acteur américain ;
 Victor Turner (1920-1983), anthropologue britannique ; 
 Victor Turner (1892-1974), haut fonctionnaire anglo-pakistanais.
 William Turner :
 William Lakin Turner (1867-1936), peintre paysagiste anglais ;
 William Turner (né entre 1510 et 1515 - mort en 1568), botaniste anglais ;
 Joseph Mallord William Turner (1775-1851), peintre paysagiste anglais renommé ;  
 William Turner Thiselton-Dyer (1843-1928), botaniste anglais ;
 William Turner Dannat (1853-1929), peintre américain ;
 William Turner, personnage de Pirates des Caraïbes ;
 William Turner of Oxford (1789-1862), peintre britannique spécialisé dans les aquarelles de paysage ;
 William Turner (1792-1867), diplomate britannique et auteur.

Toponyme

Turner, localité du Territoire de la capitale australienne ;

le comté de Turner, dans le Dakota du Sud ;
 le comté de Turner, en Géorgie ;
 le lac Turner, en Californie ;
 Turner, une localité de l'Oregon ;
 Turner, une localité du Kansas ;
 Turner, une localité du Maine ;
 Turner, une localité du Michigan ;
 le Turner River Site, un site archéologique du comté de Collier, dans le sud-ouest de la Floride

l'île Turner, dans le golfe de Californie.

Notes et références

Liens externes 
 

Homonymie de localités aux États-Unis
Homonymie de titre
Patronyme anglais